Prisma (wiskunde), het wiskundig lichaam 
 Prisma (optica), een transparant lichtbrekend (prismavormig) lichaam
 Prisma van Sanherib, een prisma met inscriptie van de Assyrische koning Sanherib
 Prisma van Esarhaddon, een Assyrische  prisma met inscriptie 
 Prisma Pockets, uitgaven:, waaronder encyclopedieën, woordenboeken, literatuur, compendiae, van uitgeverij Het Spectrum
 Prisma-Lectuurvoorlichting, Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland 
 Prisma (vereniging), een Nederlandse organisatie op het gebied van ontwikkelingshulp 
 Prisma Food Retail, een organisatie achter supermarktformules
 Prisma Brabant, een stichting voor maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Brabant
 Prisma (horloge), een Nederlands horlogemerk 
 Prisma (bedrijventerrein), een bedrijventerrein bij Zoetermeer
 Prisma (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
 Prisma (tijdschrift), een Duits tijdschrift
 Prisma (hypermarkt), een Finse keten van hypermarkten
 Prisma (studentenvereniging), Antwerpse studentenvereniging voor solidaire studenten